Randol bezeichnet:

 Randol Township, eine von 10 Townships im Cape Girardeau County im Südosten des US-amerikanischen Bundesstaates Missouri
 Abtei Randol, französisches Kloster der Benediktiner in Cournols, Département Puy-de-Dôme, Erzbistum Clermont